Batá – strumento musicale
 Mario Batà – partigiano italiano